RCL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Redcliffe (Vanuatu)